Vowinckel ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Vowinckel (* 1966), deutsche Geschichtswissenschaftlerin
 Antje Vowinckel (* 1964), deutsche Feature-, Hörspielautorin und -produzentin
 Dana Vowinckel (* 1996), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Vowinckel (1828–1904), Kaufmann und Mitglied des deutschen Reichstags
 Gerhard Vowinckel (* 1946), deutscher Soziologe
 Hans-August Vowinckel (1906–1941), westfälischer Schriftsteller
 Helga Vowinckel (1930–1986), deutsche Kernkraftgegnerin

Siehe auch:
 Druffel & Vowinckel, rechtsradikaler Verlag
 Vowinkel
 Vohwinkel (Begriffsklärung)